Тепич:

 Тепич — деревня в Мексике, штат Кинтана-Роо, муниципалитет Фелипе-Каррильо-Пуэрто.
 Тепич, Милан (1957—1991) — югославский военный, майор Югославской народной армии.
 Тепич, Миленко (род. 1987) — сербский баскетболист. Выступает за команду «Кахасоль».